Saint-Georges-du-Bois désigne plusieurs communes françaises :
 Saint-Georges-du-Bois (Charente-Maritime) ;
 Saint-Georges-du-Bois (Maine-et-Loire), ancienne commune française, devenue le , une commune déléguée de la commune nouvelle des Bois d'Anjou ;
 Saint-Georges-du-Bois (Sarthe).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France